Вейккауслига 2012 () — 82-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Чемпионом страны в четвёртый раз подряд и в 25-й раз в своей истории стал клуб «ХИК» из Хельсинки.

Команды 
В турнире приняли участие 12 команд. Новым участником чемпионата стал футбольный клуб «Лахти», который заменил клуб «РоПС», вылетевший в прошлом сезоне в Первую лигу.

Турнирная таблица 

1«Мариехамн» квалифицировался в первый отборочный раунд Лиги Европы 2013/14 по рейтингу Fair Play.  
2«Хонка» квалифицировалась во второй отборочный раунд Лиги Европы 2013/14, как победитель Кубка Финляндии.  

2012
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2012 году